Le tournoi de Stockholm est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie 250 Series, se dispute du 17 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Britannique Daniel Evans et du Français Lucas Pouille.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Yuichi Sugita et Dustin Brown.
 Juan Martín del Potro décroche le  de sa carrière, le premier depuis 2014, en battant en finale Jack Sock (7-5, 6-1).
 En double, Elias Ymer et Mikael Ymer s'imposent en finale face aux finalistes sortants, Mate Pavić et Michael Venus, (6-1, 6-1). Il s'agit de leur  respectif sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2016
Stockholm
Sport en Suède en 2016
Tennis en octobre 2016